НХЛ у сезоні 2019—2020 — 103-й регулярний чемпіонат НХЛ (102-й ігровий). Стартував 2 жовтня 2019. Регулярна першість повинна була завершитись 4 квітня 2020, опісля якої мали б розпочатися матчі плей-оф на Кубок Стенлі але 12 березня 2020 року прийнято рішення про призупинення матчів на невизначений термін через пандемію коронавірусної хвороби. Чемпіонат відновили на початку серпня одразу з матчів плей-оф, який цього сезону пройде за новою формулою. До плей-оф увійшли по 12 команд з кожної конференції з найкращим відсотком набраних очок.

28 вересня 2020 на арені Роджер Плейс в Едмонтоні перемогу здобула Тампа-Бей Лайтнінг 2:0 в матчі, 4:2 в серії над Даллас Старс та вдруге здобула Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

57-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 217 хокеїстів. Першим номером драфту став американець Джек Г'юз, якого обрав клуб «Нью-Джерсі Девілс».

Передсезонні матчі 
В Європі провели два передсезонні матчі. «Чикаго Блекгокс» 29 вересня 2019 в Берліні зіграв проти місцевого «Айсберен Берлін». 30 вересня 2019 в Лозанні зіграли місцева «Лозанна» та «Філадельфія Флайєрз».

Матчі регулярного чемпіонату в Європі 
В Європі провели три гри регулярної першості. 4 жовтня 2019 в Празі зіграли «Чикаго Блекгокс» та «Філадельфія Флайєрз». 8 та 9 листопада 2019 в Стокгольмі на «Еріксон Глоб» два матчі між собою провели «Баффало Сейбрс» і «Тампа-Бей Лайтнінг».

Класика НХЛ 
 26 жовтня 2019 року на стадіоні «Мозаїк стедіум» у Реджайні відбувся матч класичної спадщини між Вінніпег Джетс та Калгарі Флеймс.
 1 січня 2020 року відбувся матч Зимової класики між Даллас Старс та Нашвілл Предаторс на стадіоні «Коттон Боул».
 15 лютого 2020 відбувся матч стадіонної серії між командами Колорадо Аваланч і Лос-Анджелес Кінгс.

Матч усіх зірок НХЛ 
65-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 25 січня 2020 року на «Скоттрейд-центр» у Сент-Луїсі на домашній арені Сент-Луїс Блюз.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1600 хвилин ігрового часу на майданчику.

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Джек Г'юз, Нью-Джерсі Девілс
 Девід Ейрс, Кароліна Гаррікейнс

Завершили кар'єру

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»

Сезон НХЛ 2019—2020
2019 у США
2020 у США
2019 у канадському спорті
2020 у канадському спорті